Guidotti ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Guidotti (1790–1848), italienischer General
 Giovanni Battista Guidotti (1902–1994), italienischer Automobilrennfahrer und Motorsportfunktionär
 Maria Cristina Guidotti, italienische Archäologin
 Mario Guidotti (1923–2011), italienischer Schriftsteller
 Stefano Guidotti (* 1999), Schweizer Fußballspieler